Heckenrose bezeichnet:
 Hecken-Rose
 Hunds-Rose
 Alpenhecken-Rose, siehe Gebirgs-Rose
 umgangssprachlich die Kartoffel-Rose (lateinisch Rosa rugosa, auch Apfel-Rose oder Japan-Rose)

Siehe auch:

 Liste der Rosensorten
 Heckenrosentag
 Wildrosen
 Hagebutte, ungiftige Frucht verschiedener Rosenarten